Warden ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Hardt-Warden (1883–1954), österreichischer Librettist und Liedtexter
 Archibald Warden (1869–1943), schottischer Tennisspieler
 Florence Warden (1857–1929), englische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Fred Warden (* 1912), deutscher Wirt und Unterhalter
 Herbert E. Warden (1920–2002), US-amerikanischer Chirurg
 Jack Warden (1920–2006), US-amerikanischer Filmschauspieler
 John Ashley Warden III (* 1943), US-amerikanischer Oberst und Theoretiker des Luftkriegs
 Marion Warden (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Mark Warden, US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 May Warden (1891–1978), englische Schauspielerin
 Monte Warden (* 1967), US-amerikanischer Countrysänger
 Peter Warden (* 1941), britischer Hürdenläufer und Sprinter
 Rick Warden (* 1971), britischer Schauspieler
 Rob Warden (* 1940), US-amerikanischer Journalist, Publizist und Herausgeber

Warden heißen die Orte:
 Warden (Alsdorf), Stadtteil von Alsdorf im Kreis Aachen
 Warden (Louisiana), gemeindefreies Gebiet im Richland Parish, Louisiana
 Warden (Washington), Stadt (city) im Grant County, Washington
 Warden (Südafrika), Stadt in Südafrika
 Warden (Québec), Gemeinde in Kanada

Warden bezeichnet:
 Wart (Aufseher) in englischsprachigen Ländern
 Warden (College), Leiter eines Universitätscolleges in englischsprachigen Ländern

Weitere Bedeutungen:
 Warden (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Warden-Pass, Gebirgspass im Coatsland, Antarktika
 Warden Rock, Klippe vor der Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Warden, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Varden
 Warten